Kattilertarpia bezeichnet:
 Kattilertarpia (Gletscher, Kangersertivattiaq), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kattilertarpia (Gletscher, Qeertartivattaap Kangertiva), Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland